Тімофті — румунське прізвище.

Відомі носії 
 Тімофті Михайло Василевич — режисер, актор, музикант.
 Тімофті Ніколае Василевич — президент Молдови.